Hrvatska:
 Viš (Bilogora) (288 m), jedan od vrhova Bilogore

Crna Gora:
 Viš (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad